Den Namen Klausenberg tragen vier Erhebungen:
 Klausenberg (Chiemgauer Alpen) (1554 m), in den Chiemgauer Alpen, Bayern
 Klausenberg (Fichtelgebirge) (835 m), in der Kreuzsteingruppe im Fichtelgebirge, 2,5 km ostnordöstlich von Kirchenpingarten-Muckenreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Klausenberg (Niederbayern) (449 m), im Westen von Landshut, Bayern
 der Klausenberg (Meschede) (ca. 360 m), auch Keppelsberg, Klausenkapelle am Nordosthang; südwestlich von bei Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Klausenberg (Rheinhessen) (ca. 135 m), bei Worms-Abenheim, kreisfreie Stadt Worms, Rheinland-Pfalz

Klausenberg ist der Ortsname von:
 Klausenberg (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Bensberg von Bergisch Gladbach